Эдуа́рд Влади́мирович Шпо́льский (11 (23) сентября 1892, Воронеж — 21 августа 1975, Москва) — советский физик, открывший эффект возникновения квазилинейчатых спектров люминесценции и поглощения в специально подобранных н-парафиновых матрицах при низкой температуре (Эффект Шпольского); главный редактор журнала «Успехи физических наук» (1930—1975).

Биография 
Родился в г. Воронеже в семье служащего маслобойного завода.

В 1910 году поступил на физико-математический факультет ИМУ, который окончил лишь в 1918 г. в связи с разразившимся в 1911 году кризисом, сопровождавшимся уходом из МГУ ряда выдающихся профессоров в знак протеста против реакционных действий министра народного просвещения Л.Кассо, потом — из-за начавшейся Первой мировой войны.

Научную работу начал в 1913 году в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского под руководством П. П. Лазарева. В течение всей войны работал рентгенологом, обслуживая госпитали Москвы и Московской губернии. Работал в Научно-исследовательском институте физики и биофизики (1918—1928) и преподавал в Московском университете (1918—1928 — ассистент, 1928—1929 — приват-доцент, 1929—1933 — действительный член научно-исследовательского института). С 1932 г. преподавал на кафедре физики Московского Государственного педагогического института им. В. И. Ленина. В 1933 году присуждена ученая степень доктора физико-математических наук по совокупности работ. Утвержден в ученом звании профессора в 1934 году. С 1939 года заведовал кафедрой теоретической физики МГПИ им. Ленина (всего 43 года). Организовал при кафедре проблемную лабораторию, откуда вышло большое число работ в области физических основ фотохимии, люминесценции и спектроскопии. Был главным редактором журнала «Успехи физических наук».

Член совета старейшин клуба Московского дома учёных (1924).

Похоронен на Донском кладбище.

Научная деятельность 
За годы работы в МГПИ фактически создал курс теоретической физики для педагогического ВУЗа с системой семинаров, спецкурсов и т. д. Первое однотомное издание учебника «Атомная физика» вышло в 1944 году. Далее книга перерабатывалась и переиздавалась(1948, 1951, 1963 гг.), превратившись в хорошо известный двухтомник (1974 г.), переведённый на иностранные языки (немецкий, чешский, польский, венгерский, румынский, китайский, японский, сербский) и на языки народов СССР (украинский, армянский, азербайджанский). Последнее издание вышло уже после смерти Э. В. Шпольского в 1984 году (под редакцией А. И. Наумова).

В 1918 году вместе с С. И. Вавиловым и П. П. Лазаревым создал журнал «Успехи физических наук», вёл его со II тома (всего 56 лет). С 1920 г. — главный редактор этого журнала. Будучи крупным и весьма активным учёным, необычайно эрудированным специалистом-физиком, прекрасным педагогом, Э. В. Шпольский с самых первых томов УФН принимает активнейшее участие в работе журнала как автор (до конца 1961 года им опубликованы в УФН 103 работы), через его руки прошло все богатейшее содержание почти ста томов журнала за весь период его существования.

В 1935—1939 гг. Э. В. Шпольский — член редколлегии и редактор отдела «Атомы, электроны, теоретическая физика» Физического словаря (тт. 1-5). Редактор журналов «Современные проблемы естествознания», «Новейшие течения научной мысли». Член редколлегий «Журнала физической химии» АН СССР и «Acta Physicochimica USSR». С самого основания Всесоюзного института научной и технической информации — главный редактор реферативного журнала «Физика» (1954—1972 гг.).

Научные работы Э. В. Шпольского относятся к спектроскопии, биофизике, фотохимии, истории физики. В период 1948—1950 г. он занимался медико-биологическими проблемами изучения спектров полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), а в 1950—1951 г. начал исследование спектров замороженных растворов. В 1952 г. совместно с сотрудниками Ильиной А. А. и Климовой Л. А. было открыто «Явление возникновения квазилинейчатых спектров растворов сложных органических молекул в н-парафиновых матрицах при низких температурах» (эффект Шпольского, матрицы Шпольского, сообщение в ДАН СССР, ПАУ — коронен в н-октане), которое было признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 152 с приоритетом от 1952 г. в следующей формулировке: «Установлено неизвестное ранее явление возникновения линейчатых молекулярных спектров вещества в условиях матричной изоляции молекул или их групп в растворителе при низкой температуре».

Исследования велись параллельно в оптической лаборатории при кафедре теоретической физики МГПИ (Т. Н. Болотникова, Э. А. Гирджияускайте, Р. И. Персонов, Р. Н. Нурмухаметов) и Институте Физических Проблем в лаборатории профессора П. Л. Капицы (Л. А. Климова). В 1967 году удалось создать Проблемную лабораторию спектроскопии сложных органических соединений. Был создан метод, который получил широкое применение в целом ряде областей науки и практики в нашей стране и за рубежом. В настоящее время этим методом исследовано более 300 соединений, принадлежащих к различным классам. Издательством Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова издан атлас линейчатых спектров люминесценции.

В 1961 году появилась работа (К. К. Ребане, г. Тарту), пролившая свет на природу эффекта, который следовало рассматривать как оптический аналог эффекта Мёссбауэра, а затем в 1968 г. И. С. Осадько была создана полуфеноменологическая теория колебательной структуры спектров поглощения и флуоресценции сложных молекул. В 1971 Р. И. Персоновым и сотрудниками ИСАН СССР разработано новое направление — тонкоструктурная селективная спектроскопия. Кульминацией развития данного направления стала спектроскопия одиночных молекул.

Метод Шпольского используется для изучения тонких эффектов, связанных с внутри- и межмолекулярными взаимодействиями, переносом энергии возбуждения, ассоциациями молекул и т. д. В Москве спектрами Шпольского занимались в Физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова, во Всесоюзном онкологическом центре, на географическом факультете МГУ, в Институте охраны труда. По методу Шпольского работали научные сотрудники в Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе, Смоленске, Челябинске и других городах нашей страны, а также во Франции, США, Англии, Польше, Германии.

Ученики 
 Задумкин Сергей Николаевич — доктор физико-математических наук, профессор, аспирант Шпольского (защита кандидатской диссертации в 1948 г.)

Награды 
 Орден Ленина (1953)
 Золотая медаль имени С. И. Вавилова АН СССР (1962)
 Государственная премия СССР (1970)
 Орден Трудового Красного Знамени (1972)
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1968)

Память 
 Явление возникновения квазилинейчатых спектров растворов сложных органических молекул в н-парафиновых матрицах при низких температурах" получило в мировой и отечественной научной литературе название «эффект Шпольского», а соответствующие поликристаллические среды, в которых возможно наблюдение эффекта, называют «матрицами Шпольского».
 В 2015 году имя Э. В. Шпольского присвоено кафедре теоретической физики Московского педагогического государственного университета.
 Премия имени Э. В. Шпольского, К. К. Ребане и Р. И. Персонова за выдающиеся научные достижения в области селективной лазерной спектроскопии.

Публикации 
 Атлас спектров пропускания прозрачных окрашенных плёнок. С. С. Баранов, С. В. Хлудов, Э. В. Шпольский. — М.-Л., Изд. АН СССР, 1948
 Атомная физика. — М., Наука, 1984, — т.1 (7-е изд.), т.2 (5-е изд.)
 Очерки по истории развития советской физики. 1917—1967. — М. Наука, 1969

Примечания

Литература 
 В. Л. Гинзбург. К истории журнала «Успехи физических наук». // УФН, Т. 179, № 6 (2009).
 
 Московский педагогический государственный университет. 125 лет. — М., 1997. — 560 с., илл.
 А. В. Наумов, «Спектроскопия органических молекул в твёрдых матрицах при низких температурах: от эффекта Шпольского к лазерной люминесцентной спектромикроскопии всех эффективно излучающих одиночных молекул» // Успехи Физических Наук, т.183, вып.6, сс.633-652.

Ссылки 
 Статьи Э. В. Шпольского (и о нём) в журнале «Успехи физических наук»

Физики СССР
Физики XX века
Педагоги СССР
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Преподаватели МПГУ
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Награждённые Золотой медалью имени С. И. Вавилова
Преподаватели МГУ
Персоналии:Центральный дом учёных 
Похороненные на Донском кладбище
Главные редакторы журнала «Успехи физических наук»